Poinssot ist der Familienname von:

 Claude Poinssot (1928–2002), französischer Archäologe
 Louis Poinssot (1879–1967), französischer Archäologe